Mattia Caldara (5. květen 1994, Bergamo, Itálie) je italský fotbalový obránce v současnosti hrající za italský klub Spezia Calcio, kde je na hostování z klubu AC Milán. Během svého působení v AC Milán si nezahrál v lize žádný zápas, kvůli častému zranění.

Přestupy 

 z Atalanta BC do Juventus FC za 19 000 000 Euro (v lednu 2017)
 z Juventus FC do Atalanta BC na hostování
 z Juventus FC do AC Milán za 36 400 000 Euro
 z AC Milán do Atalanta BC za 900 000 Euro (hostování)

Statistiky

Úspěchy

Reprezentační 
 1× účast na ME 21 (2017 - bronz)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví obránci
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté AC Cesena
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté SSC Venezia
Fotbalisté Spezia Calcio
Narození v roce 1994
Narození v Bergamu
Žijící lidé
Muži
Narození 5. května